Marie Francouzská (francouzsky Marie de France, 1145 – 11. března 1198) byla hraběnka ze Champagne a patronka mnoha významných básníků.

Život 
[[Soubor:MarieChampagne.jpg|náhled|upright|vlevo|Hraběnka Marie (středověká iluminace)]]
Narodila se jako dcera francouzského krále Ludvíka VII. a Eleonory Akvitánské. Rodiče Marie a Alix se z důvodu blízkého příbuzenství roku 1152 rozvedli tři roky po návratu z křížové výpravy, která nebyla právě úspěšná. Eleonora o manželovi říkávala, že je "spíš mnich než král"'' a za celých patnáct let manželství přivedla na svět jenom dvě dcery. Jedním z důvodů rozvodu byly zřejmě i zvěsti o milostném vztahu Eleonory Akvitánské s knížetem Raimundem z Poitiers během pobytu v Antiochii a královnina neschopnost dát Ludvíkovi vytouženého následníka. Již dva měsíce po rozvodu se provdala za Jindřicha Plantageneta.

Obě dcery zůstaly na Ludvíkově dvoře a již v útlém věku byly zasnoubeny. Marie se měla provdat za Jindřicha ze Champagne a Adéla za jeho mladšího bratra Theobalda z Blois. Samotný král se roku 1160 potřetí oženil. Vyvolenou se již pět týdnů po skonu Konstancie Kastilské stala Adéla ze Champagne, sestra budoucích zeťů, od které doufal získat vytouženého dědice trůnu. Svatby královských dcer se konaly roku 1164.

Marie uměla číst a psát ve francouzštině a latině, měla vlastní knihovnu a byla mecenáškou mnohých spisovatelů. Jindřichovi porodila čtyři děti a zastávala funkci regentky během jeho pobytu ve Svaté zemi, který se mu stal osudným. V zajetí Kiliče Arslana onemocněl a zemřel krátce poté roku 1181.

Hraběcí titul po otcově skonu převzal starší syn Jindřich, kterému Marie do roku 1187 pomáhala spravovat panství jako regentka. Roku 1190 se Jindřich společně se strýci Theobaldem a Štěpánem vydal na třetí křížovou výpravu a svým dědicem ustanovil mladšího bratra Theobalda. Ve Svaté zemi se Jindřichovi podařilo získat titul jeruzalémského krále, kterého užíval pouhých pět let. Spadl z galerie roku 1197.

Mladšímu Mariinu synovi Theobaldovi bylo tehdy zřejmě osmnáct let. První rok mu se správou hrabství opět pomáhala Marie a poté odešla do kláštera Fontaines-les-Meaux. Zemřela na jaře 1198 zlomená smutkem z Jindřichovy smrti a byla pohřbena v katedrále sv. Štěpána v Meaux. Její náhrobek nepřežil náboženské války v 16. století.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Mariina pečeť
  Genealogie
  Genealogie
  Genealogická tabulka
  Životopis a korespondence

Literatura 
 

Francouzské osobnosti 12. století
Francouzky 12. století
Kapetovci
Francouzské princezny
Hraběnky ze Champagne
Regenti Champagne
Regentky
Pohřbení v katedrále v Meaux
Narození v roce 1145
Úmrtí 11. března
Úmrtí v roce 1198
Ženy